Ибб () — город в Йемене.

История 
Вероятно, город был основан под названием Тсогха во времена правления царей Химьярского царства, как пункт и торговый центр на караванном пути от побережья Аравийского моря в Сану. Первое письменное упоминание о городе было в X веке.

На протяжении большей части своей истории, Ибб располагался на караванном пути из Адена в Сану.

География 
Расположен в юго-западной части страны, в 117 км к северо-востоку от города Моха. Административный центр одноимённой мухафазы.

Город Ибб построен в горах Джабаль-Бадан, с видом на пышную зелёную сельскую местность благославлённую дождями. Город окружён несколькими горами. Интересен своей архитектурой.

Климат

Описание города 
Прогулка по Старому городу в Иббе приятна. Большинство улиц в Старом невозможно использовать для перемещения на автомобилях. Дома построены с использованием каменных блоков — иначе, чем в других йеменских городах. Многое из работы по дереву, которую Вы увидите на старых дверях, было сделано населением еврейских ремесленников, живших в городе до 1948 года.

Существует ряд исторически важных зданий в Старом городе, некоторые из которых построены ещё до появления ислама. Например, al-Bayada, который, считают, был построен для химьяритской принцессы с воздушной кожей.

Есть несколько важных мечетей в Старом городе. Старая мечеть была построена во время правления второго мусульманского халифа Омар ибн аль-Хаттаба. Более эстетически привлекательны мечеть и красно-кирпичный минарет аль-Jalaliyya, датируемые периодом османской (турецкой) оккупации в XVIII веке.

Население 
Население по данным переписи 2004 года составляло 208 844 человека; данные на начало 2012 года сообщают о населении 331 146 человек.

По оценочным данным на 2013 год численность населения города составляла 350 864 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Галерея

Примечания

Литература 
 Густерин П. В. Йеменская Республика и её города. М.: Международные отношения, 2006.
 Густерин П. В. Города Арабского Востока. — М.: Восток—Запад, 2007. — 352 с. — (Энциклопедический справочник). — 2000 экз. — ISBN 978-5-478-00729-4

Города Йемена
Мухафаза Ибб